Kanai ist der Familienname folgender Personen:

 Hideta Kanai (* 1938), japanischer Speerwerfer
 Hideto Kanai (1931–2011), japanischer Jazzmusiker
 Kanai Hiroyuki (1925–2012), japanischer Philatelist
 Kiyotaka Kanai (* 1951), japanischer Astronom
 Mieko Kanai (* 1947), japanische Schriftstellerin
 Kanai Noburu (1865–1933), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Norishige Kanai (* 1976), japanischer Raumfahreranwärter
 Rieko Kanai (* 1981), japanische Skispringerin
 Ryūta Kanai (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Taiō Kanai (* 1995), japanischer Hürdenläufer
 Takashi Kanai (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Kanai Ushū (1796–1857), japanischer Maler
 Vicky Kanai, palauische Politikerin
 Yutaka Kanai (1959–1990), japanischer Langstreckenläufer